Mehlstein steht für:

 Mehlstein (Gestein), ein Werkstein
 Mehlstein, ein Berg der Osterhorngruppe bei Scheffau, Land Salzburg, siehe Haarberg (Osterhorngruppe)